Bozhurishte kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Bozjurisjte, kommun, Oblast Sofija, 
 Bozjurisjte, ort, Oblast Sofija, Obsjtina Bozjurisjte, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar